Wim Jacobs (veldrijder), een Belgisch veldrijder
Wim Jacobs (voetballer), een Nederlands voetbaldoelman
Wim Jacobs (Zone Stad), een personage uit de Vlaamse politieserie Zone Stad